Binyavanga Wainaina (1971-2019), écrivain et journaliste kényan
 Erick Wainaina (né en 1973), athlète kényan spécialiste du marathon
 Fidelis Wainaina (morte en 2008), activiste kenyane
 James Wainaina Macharia (né en 1959), homme politique kenyan
 Njoki Wainaina, militante féministe et experte en développement du Kenya